Plaats in Indonesië
 Puhu (Payangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Gianyar in de provincie Bali
 Puhu (Adonara Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara